John Frederick Herring ist der Name folgender Personen:

* John Frederick Herring senior (1795–1865), britischer Maler
 John Frederick Herring junior (um 1820–1907), britischer Maler